Sleeps with Angels () — 20-й студийный альбом канадско рок-музыканта Нила Янга, выпущенный 16 августа 1994 года на лейбле Warner Records в виде двухдискового и однодискового релизов. Лонгплей был спродюсированный , и стал седьмой пластинкой музыканта записанной вместе с группой Crazy Horse.

История записи 
Альбом был задуман в качестве сознательной попытки воссоздать некоторые атмосферные музыкальные эксперименты, которые Янг и Crazy Horse занимались в период работы над After the Gold Rush. Хотя бо́льшая часть пластинки была записана до этого, Янг сочинил заглавный трек под впечатлением от смерти лидера группы Nirvana Курта Кобейна, который процитировал его в своей предсмертной записке. В результате «Sleeps with Angels» оказался более схож с Tonight’s the Night, нежели с материалом начала 1970-х; альбом является практически стилистическим отражением (с пометкой на более трезвое состояние автора) этой записи, вплоть до использования олдскульного рекорд-лейбла Reprise Records, выпустившего оригинальный виниловый тираж Tonight’s the Night и CD-версию Sleeps with Angels. Тон альбома мрачен и задумчив, единственным исключением является вдохновлённая панк-роком песню «Piece of Crap». Две песни («Western Hero» и «Train of Love») содержат одну и ту же музыку с разным текстом. Композиция «Safeway Cart» звучит в саундтреке фильма Клер Дени «Красивая работа» (1999), во время марша.

Sleeps with Angels — единственный альбом Нила Янга, на котором он играет на флейте.

Список композиций 
Все песни написаны Нилом Янгом, за исключением отмеченных.

Участники записи 

 Нил Янг — гитара, , аккордеон, флейта, губная гармоника, вокал
Crazy Horse
  — гитара, рояль, электрическое фортепиано, клавишные, маримба, бэк-вокал
  — бас-гитара, вибрафон, маримба, бэк-вокал
  — ударные, бэк-вокал
Технический персонал
  — продюсер, микширование
 Нил Янг — продюсер, микширование
  — звукоинженер, микширование
 Чад Блинман — ассистент звукоинженера

 Роланд Альварез — ассистент звукоинженера
 Джо Гаствирт — цифровое редактирование, мастеринг
 Тим Маллиган — ассистент по мастерингу
 Тим Фостер — менеджер производства
 Беттина Бриггс — координатор производства
 Сал Трентино — техник усилителей
 Джим Хоман — гитарный техник
 Джерри Конфорти — техник ударной установки
 Марк Хамфрис — наладчик и координатор цифровых мониторов

Хит-парады

Альбом

Синглы

Примечания

Альбомы Нила Янга
Альбомы Reprise Records